hrabstwo Davidson (ang. Davidson County) w USA, w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Davidson (ang. Davidson County) w USA, w stanie Tennessee